Il ponte sul fiume Kwai che ha ispirato il film e il romanzo omonimi si trova nella città di Kanchanaburi, in Thailandia
Il ponte sul fiume Kwai (Le pont de la rivière Kwai), romanzo di Pierre Boulle.
Il ponte sul fiume Kwai (The Bridge on the River Kwai), film per la regia di David Lean.